

Patronyme 

 François Bidard (1992-), cycliste français ;
 Théophile Bidard (1804-1877), personnalité politique française ;
 Danielle Bidard-Reydet (1939-), personnalité politique française ;
Hélène Bidard (1981-), personnalité politique française ;
 Martial Bidard (1949-), artiste français.